Председатель земного шара, предземшара — именование, означающее принадлежность к Обществу Председателей Земного шара, придуманное в 1916 году русским поэтом Велимиром Хлебниковым. 

На надгробии Хлебникова его друг Пётр Митурич, на руках которого скончался поэт, написал: «Председатель Земного шара». Правительство земного шара и надгосударство звезды, Общество председателей Земного шара, «Союз 317» («государство молодежи» или «22-летних») — одна из поэтических утопий Велимира Хлебникова, международное общество деятелей культуры, которое должно было состоять из 317 членов и осуществлять идею мировой гармонии.

Число 317 

Утопическое «Общество Председателей земного шара» или «Союз 317» было основано Велимиром Хлебниковым в конце 1915 года, в Москве. В его записях указано, что 19 и 20 декабря 1915 года им «основано Государство Времени».

В это время Хлебников работает над «законами времени» и изучением числовой закономерности.
 Хлебников считал важнейшим в истории, связанным со скоростью света и скоростями земли. Хлебников вычисляет также особую закономерность числа 317: например, он уточнил, что все важные события в судьбе А. С. Пушкина (исследование было проведено на основе работы Н. О. Лернера «Труды и дни Пушкина») происходили с промежутком в 317 дней. По замыслу Хлебникова, 317 избранных Председателей должны, в согласии друг с другом, править всемирным «Государством времени».

Создание союза 
В феврале 1916 года Хлебников отправляется к поэту Вячеславу Иванову с целью пригласить его вступить в союз и также стать одним из 317 членов общества. Вячеслав Иванов согласился, став одним из первых «Председателей Земного шара». В число председателей помимо самого Хлебникова и Иванова также вошли Давид Бурлюк, Сергей Маковский, Василий Каменский, Николай Асеев, Рюрик Ивнев, Дмитрий Петровский, Михаил Кузмин, Рабиндранат Тагор, художница М. М. Синякова-Уречина, композитор Сергей Прокофьев, политик Александр Керенский, английский писатель-фантаст Герберт Уэллс, итальянский футурист Ф. Т. Маринетти и другие.

Хлебников писал: «Нашей задачей в Петрограде было удлинить список Председателей, открыв род охоты за подписями, и скоро в список вошли очень хорошо отнесшиеся члены китайского посольства Тинь-Ю-Ли и Янь-Юй-Кай, молодой абиссинец Али-Серар, писатели Евреинов, Зданевич, Маяковский, Бурлюк, Кузмин, Каменский, Асеев, художники Малевич, Куфтин; Брик, Пастернак, Спасский, лётчики Богородский, Г. Кузьмин, Михайлов, Муромцев, Зигмунд, (Председатель секции музыки), американцы — Крауфорд, Виллер и Девис, и многие другие».

Намерения Хлебникова выражены в декларации «Труба марсиан», под которой стояло пять подписей, (в том числе и уже за два года до этого покончившего с собой поэта Божидара).
 «Пусть Млечный Путь расколется на Млечный Путь изобретателей и Млечный Путь приобретателей… Пусть возрасты разделятся и живут отдельно… Право мировых союзов по возрасту. Развод возрастов, право отдельного бытия и делания… Мы зовем в страну, где говорят деревья, где научные союзы, похожие на волны, где весенние войска любви, где время цветет как черемуха и двигает как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и как токарь обращается с своим завтра» («Труба марсиан»).

От имени Председателей земного шара Хлебников издаёт воззвания и периодическое издание «Временник». Вышли четыре номера «Временника», причём в третьем опубликованы только подписи 19 председателей Земного шара.

25 мая 1917 года состоялось празднование «Займа свободы», организованного Временным правительством с целью помочь фронту. В Петрограде его восприняли как «день художника». "Около двух часов дня все группы деятелей искусства соединились вместе и прошли перед Мариинским дворцом, где заседало Временное правительство. (…) В футуристическом грузовике ехал Хлебников. Сохранилось несколько свидетельств современников о том, как это выглядело: «Хлебников ехал в огромном грузовике, грязном, чёрном, украшенном простым чёрным плакатом с черепом и мертвыми костями и с надписью „317 Председателей земного шара“. Этот автомобиль представлял собой забавный контраст с одуряющей пестротой процессии и ослепительно ярким солнечным днем, а также и с настроением толпы». Это воспоминание художницы Ольги Лешковой, написанное по горячим следам тех событий". Сам Хлебников писал:

23 октября (5 ноября) 1917 года было написано «Письмо в Мариинский дворец» от имени «Председателей земного шара»: «Правительство Земного шара постановило: считать Временное правительство временно не существующим».

Весной 1920 года в Харькове оказались поэты-имажинисты Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф, с которыми Хлебников быстро свёл знакомство. По инициативе Есенина 19 апреля в Городском харьковском театре была проведена публичная церемония «коронования» Хлебникова как Председателя Земного шара. Это шутовское действо поэт воспринял совершенно серьёзно. Анатолий Мариенгоф так описывает это событие в «Романе без вранья»:
«Хлебников, в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками, выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты, посвящающие его в Председатели.
После каждого четверостишия, как условлено, он произносит:
— Верую.
Говорит „верую“ так тихо, что еле слышим мы. Есенин толкает его в бок:
— Велимир, говорите громче. Публика ни черта не слышит.
Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая: „Но при чём же здесь публика?“ И ещё тише, одним движением рта, повторяет:
— Верую.
В заключение как символ земного шара надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвёртого участника вечера — Бориса Глубоковского.
Опускается занавес.
Глубоковский подходит к Хлебникову:
— Велимир, снимай кольцо.
Хлебников смотрит на него испуганно и прячет руку за спину. Глубоковский сердится:
— Брось дурака ломать, отдавай кольцо!
Есенин надрывается от смеха. У Хлебникова белеют губы:
— Это… это… Шар… символ земного шара… А я… вот… меня… Есенин и Мариенгоф в Председатели…
Глубоковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца».

В настоящее время 

У утопического воображаемого общества Хлебникова, в его представлении, не было никакой символики, — кроме объединившего всех числа 317, считавшегося Хлебниковым важнейшим числом истории. Членов общества выбирал сам Хлебников.

Однако с годами сложилась практика посвящения новых людей в члены сообщества. Одними признанными членами Общества Председателей Земного шара выбирались новые, избранные ими самими. Эта традиция постепенно прижилась. В 1960—1980-х годах некоторые из членов Общества Председателей превратили футуристическую идею 1916 года в литературную игру и уже самостоятельно «избирали» выбранных ими людей в члены общества. Посвящение совершалось просто одним лишь формальным, устным или письменным, признанием, никаких «обрядов» и отличительных знаков не предполагалось.
 Синякова-Уречина, Мария Михайловна (1898—1984), в начале 1980-х годов в Москве: избрала в Председатели ряд молодых петербургских художников и искусствоведов, объединившихся под именем «Новые художники», в число которых входили
 Новиков, Тимур Петрович — художник, теоретик искусства, создатель «Новой Академии Изящных Искусств»,
 Сергей Бугаев-Африка (р. 1966), художник и общественный деятель.

 Петников, Григорий Николаевич (1894—1971), избранный Председателем на игровой Харьковской церемонии 1920 года, незадолго до своей кончины, в 1963 году, избрал в Председатели поэта Вышеславского<ref>Вышеславский рассказывает, как в ответ на его публикацию, посвященную уже, казалось бы, позабытому поэту, к нему пришло от Петникова письмо. «Дорогой Леня! Спасибо за рецензию в украинской литературке и за то, что Вы напомнили мне о той поэтической игре, которую мы вместе с Хлебниковым затеяли когда-то. Признаться, я начал забывать, что являюсь Председателем Земшара. Видимо, не долго осталось мне носить сей титул. Завещаю его Вам, мой друг! Григ. Петников. 21.10.63». «Получив такое грандиозное завещание, я помчался в Крым.

Домик в Старом Крыму напоминал харьковский, но был осенен тополем и окружен виноградником. Хозяина я, к сожалению, застал тяжело больным. Он то вставал с тахты, то снова ложился на неё. Тахта старая, пружина царапала деревянную раму, и на пол сеялись опилки. Было грустно покидать поэта, больного, ослабевшего.
— Мне хочется что-нибудь подарить вам на память, — сказал он.
С трудом поднялся, подошел к столу. Там лежало несколько древесных корней. Он подбирал их, гуляя в горных лесах, и превращал при помощи острого ножа в деревянные скульптуры. Выбрал одну из них — что-то наподобие змеи, — включил электровыжигалку и начертал на своем изделии:
ЛНВ — предземшару-3 от ГНП — предземшара-2
Впоследствии этот подарок я передал в Одесский литературный музей».</ref>. В свою очередь,
 Вышеславский, Леонид Николаевич (1914—2002) в 1998 году избрал
 Каплана, Юрия Григорьевича (1937—2009).
 Анатолий Мозжухин, 5-й ПЗШ, удостоил этого звания 6-го ПЗШ поэта, критика и редактора Светлану Скорик 28 мая 2017 года.

Ещё одним из Председателей — «Велимиром II в Государстве Времени», — себя считал
 Туфанов, Александр Васильевич. Правда, в громкий титул он внес уточнение: «Предземшара Зауми».

Ссылки 

 Воззвание председателя Земного шара. В. Хлебников

Литература 
 Никольская Т. Л. «Заместитель Председателя земного шара». «Мир Велимира Хлебникова», 2000. 448—455; 823—824.

Примечания 

Русский футуризм
Вымышленные титулы и звания